Levin pl. Chavrak Letovanički, političar (Zagreb, 15.IV.1852 — Zagreb, 14.IV.1913).

Levin pl. Chavrak Letovanički potječe iz obitelji koja je početkom XVII. stoljeća (1602. godine) dobila plemstvo od kralja Rudolfa II., a 1753. ušla u Hrvatski sabor.

Rođen je u Zagrebu (15.IV.1852.). U Zagrebu je završio Klasičnu gimnaziju 1872. godine. Pravni fakultet je završio u Zagrebu.
Perovodni vježbenik pri Varaždinskoj županiji postaje 1876., a nakon nekoliko mjeseci je dobio premještaj u Zagreb i zatim u Pakrac.

Nakon Austro-Ugarske okupacije Bosne i Hercegovine 1878., Chavrak je dodijeljen vrhovnom zapovjedniku austro-ugarske vojske u Bosni i Hercegovini, koji ga je postavio za privremenog upravitelja državnog redarstva u Sarajevu. Na vlastiti zahtjev, zbog narušena zdravlja, oslobođen je dužnosti iste godine. Vratio se u Pakrac, gdje je zamjenjivao bolesnog podžupana (1884).
Nakon reorganizacije upravne vlasti u Hrvatskoj i Slavoniji, Chavrak je imenovan kotarskim predstojnikom u Virovitici (1886.), a zatim u Zemunu (1887.), gdje je istodobno bio i redarstveni povjerenik. U srpnju 1892. vratio se u Virovitičku županiju, prvo na mjesto županijskog tajnika, zatim podžupana te od 1901. velikog župana. 
Ban Teodor Pejačević postavio ga je 19.X.1904. za predstojnika Odjela za bogoštovlje i nastavu Zemaljske vlade (jedan od njegovih prethodnika na toj dužnosti bio je Izidor Kršnjavi). Kao odjelni predstojnik Chavrak je propisao nove nastavne osnove, posebne za seoske, a posebne za gradske pučke škole, izdao odredbe da se smanji broj nepolaznika škola te unio promjene u srednje školstvo. U srpnju 1905. imenovan je i predstojnikom Odjela za unutarnje poslove. Na toj je dužnosti ostao do izborne pobjede Hrvatsko-srpske koalicije 1906. U veljači 1910, za banovanja Nikole Tomašića, ponovno postaje odjelni predstojnik za unutarnje poslove, sve do Tomašićeva odstupa početkom 1912. — Glavna skupština Virovitičke županije 4.XI.1904. odlučila je da se dobrovoljnim prilozima osnuje Čavrakova zaklada iz koje su se dodjeljivale nagrade najboljim učiteljima Virovitičke županije.

Umire u Zagrebu 14.IV.1913. godine, a sahranjen je u arkadama na zagrebačkom groblju Mirogoj.

Izvori